Campion ist der Familienname folgender Personen:
 Cris Campion (* 1966), französischer Schauspieler

 Edmund Campion (1540–1581), Priester und Jesuit, Märtyrer der katholischen Kirche
 François Campion (um 1686 – um 1748), französischer Komponist sowie Gitarrist und Lautenist
 Gerald Campion (1921–2002), britischer Schauspieler
 Jane Campion (* 1954), neuseeländische Filmregisseurin
 Kévin Campion (* 1988), französischer Geher
 Lucien Campion, französischer Autorennfahrer
 Maria Ann Campion (1777–1803), englische Schauspielerin
 Michael Campion (* 2002), US-amerikanischer Schauspieler
 Michael A. Campion (* 20. Jh.), US-amerikanischer Psychologe
 Sarah Campion (* 1983), englische Squashspielerin
 Thomas Campion (1567–1620), englischer Komponist, Dichter und Arzt
 William Campion (1870–1951), britischer Politiker und Gouverneur von West Australia, Australien

Campion steht für:
 Campion (Colorado), gemeindefreies Gebiet im Larimer County, Colorado, USA
 Campion Cycle, britischer Fahrrad-, Motorrad- und Cyclecarherstller
 Campion (Western Australia), Ortsname zur Zeit des Emu-Krieges 1932, heute existiert dort noch der Lake Campion
 Campion (Fernsehserie), britische Fernsehserie
 den piemontesischen Namen von Campiglione bzw. Campiglione-Fenile, Gemeinde in der Provinz Turin, Italien

Siehe auch:
 Carlo Antonio Campioni (1720–1788), italienischer Komponist